Wugang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wugang Shi (härad i Kina, Hunan), 
 Wugang Shi (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar